Balliol – famiglia piccarda
 Balliol College – collegio dell'Università di Oxford
 Boulton Paul Balliol – aereo da addestramento della Boulton Paul Aircraft